International Tennis Federation
International Taekwon-Do Federation
International Transport Workers' Federation
International Tree Fund
International Turntablists Federation